Parti fédéraliste peut faire référence à : 

 Parti fédéraliste (Argentine)
 Parti fédéraliste (États-Unis)
 Parti fédéraliste (France)

Parti Fédéraliste PF